

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 6 podstawowych
 Murowaniec – część miasta Nowy Sącz
 Murowaniec – część miasta Zakopane
 Murowaniec – część wsi Grabiszyce Średnie w woj. dolnośląskim, w pow. Lubańskim, w gminie Leśna
 Murowaniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Białe Błota 
 Murowaniec – część wsi Ładzin w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Murowaniec – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Sulejów
 Murowaniec – część wsi Gromadzice w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Czarnożyły
 Murowaniec – część wsi Masłowice w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń
 Murowaniec – część wsi Wierzchlas w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wierzchlas
 Murowaniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Baranów
 Murowaniec – część wsi Niżna Łąka w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Miejsce Piastowe
 Murowaniec – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Główczyce
 Murowaniec – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Kępice
 Murowaniec – część wsi Siedlce w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Chęciny
 Murowaniec – część wsi Czerników Karski w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 Murowaniec – część wsi Dąbie w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Włoszczowa
 Murowaniec – część wsi Józefina w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Koźminek
 Murowaniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki

Inne 
 Murowaniec – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej w gminie Krzeszowice
 Murowaniec – rezerwat przyrody w województwie łódzkim
 Murowaniec – zbiornik retencyjny na Swędrni
 „Murowaniec” – schronisko turystyczne w Tatrach

Linki zewnętrzne